DCG peut désigner :
 Direction centrale du Génie, l'ancienne direction centrale de l'armée française ;
 diplôme de comptabilité et de gestion, un diplôme français, correspondant au grade de licence.